

Patronyme 

 Eleonora Wexler (1974-), actrice argentine ;
 Haskell Wexler (1922-2015), réalisateur et producteur américain ;
 Jerry Wexler (1917-2008), journaliste américain ;
 Nancy Wexler (1945-), généticienne américaine ;
 Norman Wexler (1926-1999), scénariste américain ; 
 Paul Wexler (1929-1979), acteur américain ;
 Tanya Wexler (1970-), réalisatrice américaine ;
 Victor Raider-Wexler (1943-), acteur américain.

Personnages de fiction 
 Kim Wexler, avocate, personnage majeur de la série Better Call Saul ;
 Sandy Wexler, agent artistique, personnage principal du film homonyme ;
 Stephen Wexler, juge, personnage du film SOS Fantômes 2.